Hoya steht für:

 Hoya, Stadt in Niedersachsen, Deutschland
 Samtgemeinde Grafschaft Hoya im Landkreis Nienburg (Weser) in Niedersachsen, Deutschland
 Kreis Hoya von 1885 bis 1932
 Landkreis Grafschaft Hoya von 1932 bis 1977
 Grafschaft Hoya, historisches Territorium
 Hoya, Weiler bei Dransfeld in Niedersachsen, Deutschland
 Hoya, Pflanzengattung, siehe Wachsblumen (Hoya)
 Hoya (Unternehmen), Hersteller von optischen Gläsern und Kristallglas
 Hōya, japanische Großstadt, heute Nishitōkyō
 Hoya-Gonzalo, spanische Gemeinde in Kastilien-La Mancha (Provinz Albacete)
 Hoya de Buñol, Comarca in der Autonomen Gemeinschaft und Provinz Valencia
 La Hoya (Salamanca), spanische Gemeinde in Kastilien-León (Provinz Salamanca)

Hoya ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Hoya (auch Albert von Hoya; † 1473), Bischof von Minden und Administrator des Bistums Osnabrück
 Albrecht II. (Hoya) (1526–1563), Graf von Hoya

 Heinrich II. von Verden († 1441), Fürstbischof von Verden 
 Jobst I. (Hoya) († 1507), Graf von Hoya
 Jobst II. (Hoya) (1493–1545), Graf von Hoya

 Óscar de la Hoya (* 1973), US-amerikanischen Boxer

 Wedekind I. von Hoya († 1261), Bischof von Minden

Siehe auch:
 Hoja
 La Hoya